Кнез Никола Карађорђевић (Лондон, 29. јун 1928 — Беркшир, 12. април 1954) је био млађи син кнеза Павла Карађорђевића и његове супруге принцезе Олге од Грчке и Данске. Рођен је у Лондону. У 1939. је кренуо у енглеску школу -{Sandroyd}-. Погинуо је у саобраћајној незгоди у месту Дачет у Бакингемширу (сада Беркшир) у двадесет шестој години. Није се женио.

Сахрањен је на гробљу Боа-де-Во у Лозани. Његови посмртни остаци су 28. септембра 2012. године ексхумирани и пренесени у Србију, да би 6. октобра 2012. године био сахрањен на Опленцу.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

 Биографија кнеза Николе („27. март“)
 Информација о гробу Николе Карађорђевића 

Рођени 1928.
Умрли 1954.
Карађорђевићи
Страдали у саобраћајним незгодама